Roskilde Festival 2009 blev afholdt fra 2. juli til 5. juli 2009.

Optrædende kunstnere og bands

Referencer 

2009
Musik i 2009